Piso (lat. piso „Erbsenbauer“) ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

Antike:
 Aulus Iulius Pompilius Piso, römischer Suffektkonsul

 Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus, römischer Politiker
 Piso (Gegenkaiser), Gegenkaiser im Jahr 261 gegen Gallienus

Neuzeit:
 Ioan Piso (* 1944), rumänischer Althistoriker und Epigraphiker
 Jon Piso (* 1926), rumänischer Opernsänger (Tenor)
 Willem Piso (1611–1678), niederländischer Arzt

Piso steht außerdem für:

 Philippinischer Peso, die Währung der Philippinen
 Piso (Einheit)

PISO ist die Abkürzung für:

 Pressure-Implicit Split-Operator ein Algorithmus in der numerischen Strömungsmechanik, siehe PISO-Algorithmus
 Parallel In Serial Out PISO Schieberegister, mit parallelem Eingang und serielem Ausgang, siehe PISO-Schieberegister

Siehe auch:
 Pisot

Abkürzung